Aylies est un patronyme français qui peut faire référence à :
 Alicia Aylies (1998-), Miss France 2017 ;
 Séverin Aylies (1798-1875), homme politique français.

Patronyme français